Rebreanu se poate referi la:

Nume de familie 
 Vasile Rebreanu (1863, Transilvania ?  1914, ?), culegător de folclor, publicist, tatăl lui Liviu Rebreanu
 Liviu Rebreanu (1885, Felső-Ilosva (Târlișua), Bistrița-Năsăud, Transilvania  1944, Valea Mare), romancier, dramaturg și academician român
 Ștefana "Fanny" Rădulescu-Rebreanu, née Rădulescu (* ?, ?), soția lui Liviu Rebreanu
 Emil Rebreanu (1891, Major (Maieru), Bistrița-Năsăud, Transilvania  1917, Pasul Ghimeș-Palanca), ofițer în armata austro-ungară executat pentru încercare de trecere la inamic, fratele lui Liviu Rebreanu
 Vasile Rebreanu (* 1934, Florești, Bistrița-Năsăud, Transilvania), scriitor român
 Nora Cecilia Rebreanu (* 1935, ?), senator român (ales în municipiul București)

Localitate 
 Satul Liviu Rebreanu din județul Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Rebra ()
 Rebrișoara ()
 Rebricea (Moldova)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Familii din Transilvania
Familii din Moldova